Bridge over Troubled Water ist
 Bridge over Troubled Water (Album), ein Album von Simon & Garfunkel aus dem Jahr 1970
 Bridge over Troubled Water (Lied), der Titelsong aus diesem Album